Дараб мирза Шах-Рух мирза оглы Гованлы-Каджар (; 9 мая 1869 Шуша - 1930 Тегеран, Иран) — внук Бахмана мирзы Гованлы-Каджара, полковник царской армии, кавалер Георгиевского оружия.

За годы службы награжден орденами Святого Станислава, Святой Анны, Орден Льва и Солнца, Георгиевским оружием за проявленное мужество в Первой мировой войне.

Жизнь 
Дараб Мирза, сын Шах-Руха Мирзы, родился 9 мая 1869 года в городе Шуша. В некоторых источниках дата его рождения указана как 15 декабря 1868 г. или 9 марта 1869 г.. Получив начальное домашнее образование, учился в Тбилисском кадетском корпусе. Затем продолжил обучение в Павловском военном училище, которое окончил с первой степенью. Кроме того, Атычи учился на казачьем отделении офицерской школы.

Военная служба 
С 1 сентября 1889 года начал службу рядовым юнкером. 5 мая 1890 года он получил чин унтер-офицера. После окончания школы, 5 августа 1891 года, он был зачислен в 1-й Полтавский кавалерийский полк Кубанского казачьего войска, получив чин Хорунжи. Службу в полку начал 12 сентября 1891 года. До 1894 года он продолжал службу в различных сотнях, назначаясь на различные должности.

1 июня 1895 года получил чин сотника. 15 октября 1895 года зачислен во 2-й Полтавский кавалерийский полк Кубанского казачьего войска. Прибыв на место службы, начал службу младшим офицером в VI сотке. 13 сентября 1987 года зачислен в первую сотню полка младшим офицером. 12 августа 1898 года направлен на учебу в казачью секцию Стрелкового офицерского училища. Он завершил свое образование 28 августа 1899 г.

23 сентября 1900 г. ему было разрешено принять и носить «Орден Льва и Солнца». Кроме того, он был награжден медалью «В память царствования императора Александра III» и медалью «За работу в первой всеобщей переписи населения». 23 января 1901 года ему была присвоена третья степень «Святой Станислав».

1 декабря 1901 года назначен начальником вооружения полка. 10 мая 1903 года назначен командиром IV сотого полка. 1 июня 1903 г. получил чин подъясавла. С 9 июня по 11 сентября 1903 года служил в Джульфинском отряде на границе с Ираном. С 29 мая 1904 года по 5 марта 1905 года командовал II сотым II Полтавским кавалерийским полком Кубанского казачьего войска. 12 октября 1905 года прикомандирован к 1-му Полтавскому кавалерийскому полку Кубанского казачьего войска.

6 мая 1908 года ему была присвоена третья степень «Святой Анны».

6 мая 1909 года произведен в чин Ясавула. 10 июня 1909 года прикомандирован к I Лабинскому генералу Зассу полку Кубанских казаков. 15 мая 1910 г. он был освобожден от службы здесь.

Позднее, снова вернувшись на службу, 4 марта 1911 года Дараб Мирза, имевший чин ясавула, был назначен командиром V сотого 1-го Кубанского полка линейных казаков.

В Первой мировой войне 
Участвовал в Первой мировой войне в качестве командира V сотого 1-го Кубанского полка линейных казаков. 4 августа 1914 г. он проявил героизм в бою у поселка Городок и атаковал силами 109 человек против 3 эскадронов австрийцев, пытавшихся их окружить. Хотя численность противоборствующей стороны была намного больше их, под огнем артиллерии было уничтожено 3 эскадрона австрийцев и изменен ход боя. В этом бою Дараб Мирза получил ранение мечом и контузию.

2 апреля 1915 года получил звание армейского капитана. 7 июля 1915 года был прикомандирован к III линейному полку Кубанского казачьего войска, действовавшему на Кавказском фронте. 12 июня 1916 года за особые действия против врага награжден мечом и лентами ордена Святого Станислава III степени приказом № 435. 19 ноября 1916 года за заслуги перед врагом награжден орденом Святой Анны II степени (с мечами). 23 февраля 1917 г. направлен на службу в Кубанское казачье войско.

5 октября 1917 года приказом армии и флота получил звание полковника.

Последующие годы 
Дараб Мирза отправился в Иран по приглашению Ахмад Шаха Каджара. Реза-шах Пехлеви, пришедший к власти после падения династии Каджаров в 1925 году, арестовал Дараба Мирзу, поскольку увидел угрозу своей власти. В 1930 году он был заключен в тюрьму в Тегеране и умер из-за тяжелых условий содержания. По словам родственников, он был убит в тюрьме.

Награды 
  — Награжден медалью «за работу по первой всеобщей переписи населения».
  — 23 сентября 1900 г. награжден III степенью Орден Льва и Солнца.
  — 23 января 1901 г. награжден Орденом Святого Станислава 3-й степени (с мечами и лентой).
  — Медаль «В память царствования императора Александра III».
  — 6 мая 1908 г. награжден Орденом Святой Анны 3-й степени.
  — 11 октября 1914 года награжден высшей боевой наградой за храбрость в бою — Георгиевским оружием.
  — 19 ноября 1916 года награжден орденом Святой Анны II степени (с мечами).

Семья
Его отец, Шахрух Мирза Гованлы-Каджар, был сыном Бахмана Мирзы Гованлы-Каджара, судьи и наследника престола Азербайджана, полковника царской армии..

Примечания 

Каджары
Семья Бахмани